Los premios Jean Cartier fueron creados en los años 80 por María Fernanda Cartier, la esposa del diseñador francés nacido en Bulgaria Jean Cartier, quien antes de serlo fue una actriz argentina de cine, que abrió caminos en el mundo de la moda a mediados del siglo pasado generando éxitos en televisión como El arte de la elegancia, que se emitió durante casi 30 años consecutivos con uno de los más altos ratings de nuestra tv, mostrando la moda argentina todos los sábados en horario central. También fue el creador y realizador y conductor de una variedad de programas y formatos desde ficción, musicales, entretenimiento, concursos de belleza, teatro de revistas en tv, donde debutan muchos de los nombres que quedaron en nuestro recuerdo como Alberto Olmedo. 

Su fama y estilo impuso un sello de distinción y glamour a una línea de artículos relacionados con el vestir, la alta perfumería y el diseño. Luego de fallecido, su viuda, Maria Fernanda Cartier, quien residía en Argentina -su país de origen no era francesa, aunque fingía el acento desde que se casó con Cartier, decidió hacer algo para honrar a su desaparecido esposo, fue entonces que creó este reconocido premio primero nacional y luego internacional, que reconoce los logros extraordinarios en la industria musical y televisiva, la moda y emprendimientos empresariales.

Los premios Jean Cartier se hicieron también por 4 años del 1994-1998 en el prestigiado hotel Fountain Bleau de Miami Beach, realizado por Enrique Benzoni televisado para Latinoamérica y Argentina.

Es la única condecoración que reconoce el esfuerzo y emprendimiento en más de un área, abarcando así varios espectros.
Los Premios Jean Cartier que en la actualidad están compuestos por 4 disciplinas (música, televisión, moda y empresas), se otorgan por votación y no por índice de popularidad como ocurre con los Premios American Music y los Premios Billboard Music.

La ceremonia de los Jean Cartier incluye actuaciones de los artistas más conocidos por ejemplo Mariano Mores y artistas más jóvenes como Fabiana Cantilo, y los premios más esperados se entregan en una gran ceremonia televisada.

La fecha límite para ser candidato a los Jean Cartier es el 1· de noviembre. 
Desde el año 2001, debido a la creciente importancia del mercado y de la producción de música en el ámbito de América Latina y entre la población latina de los Estados Unidos, a la entrega de los premios Jean Cartier se le han adicionado algunos equivalentes en USA. 

Sin embargo el premio Jean Cartier premió a músicos populares como Maria Marta Serra Lima, Valeria Lynch, y Diego Torres sólo consiguió uno en toda su trayectoria, y lo ganó al Mejor Video musical. Carlos Monzón, Alberto Olmedo, Susana Giménez, Mirta Legrand, Jorge Guinzburg, Nicolás Repetto, Adolfo Castelo, Julián Weich, Jorge Luz, Zulma Faiad, Mario Pegolini, etc.

El propósito de la creación de los Premios JEAN CARTIER es “sembrar el porvenir”, premiando el presente en cuanto es permanente y digno, para que el ejemplo de los mejores sirva de factor de emulación a nuestra juventud.

Para ser elegido, cada año se designa un Gran Jurado integrado por 10 especialistas en la materia a premiar. Los miembros designan su propio Presidente y su Secretario General.

El hecho de ser jurado significa autoexcluirse como candidato a los Premios Jean Cartier, gesto que la Fundación destaca y agradece muy especialmente.
En el año 1996, comenzó a realizarse desde el Hotel Fointanbleu en Miami.

El sistema de votación se establece de forma que promueva hasta el final la elección sucesiva de los candidatos preferidos por la mayoría del Jurado.

El voto deberá ser emitido personalmente por cada uno de los miembros del jurado. Los diversos premios se otorgarán a los candidatos que obtengan la mayoría de los votos del jurado. En caso de empate decidirá el voto del presidente.

En cada una de las 4 disciplinas el Jurado selecciona por medio de una votación, las personalidades/instituciones que ostenten la mejor calidad y las trayectorias más destacadas. Cada disciplina consta con sus respectivas categorías, 20 para música, 20 para televisión, 18 para moda y 10 para empresas. Cada categoría, a su vez, debe quedar constituida en una terna (3 nominados por categoría). Lo que hace a un total de 204 nominados. Las categorías son:

Música
Premio a la trayectoria 
Disco del año 
Canción del año 
Artista masculino pop 
Artista femenina pop 
Grupo pop 
Artista masculino de rock 
Artista femenina de rock 
Grupo de rock 
Dance-electrónica 
Mejor Cantante
Mejor intérprete 
Artista masculino tropical
Artista femenina tropical
Grupo tropical
Revelación del año
Video clip 
Producción del año 
Mejor DVD
Diseño de portada

Televisión

Unitario
Telenovela 
Noticiero 
Programa musical 
Programa de entretenimientos 
Humorístico 
Deportivo 
Interés general 
Mejor Conducción masculina 
Mejor Conducción femenina
Mejor Actor
Mejor Actriz 
Revelación
Autor
Tema Musical Original
Aviso Publicitario
Producción Integral 
Reality 
Película original
Comedia

Moda

Trajes de baño
Moda casual
Ropa Deportiva
Pret a Porter 
Alta Costura 
Peinados
Calzado 
Accesorios - Bisutería 
Mejor Diseñador Masculino 
Mejor Diseñador Femenino
Diseñador Revelación
Mejor Fragancia - Perfume 
Cosméticos
Mejor Maquillador
Modelo Revelación
Modelo Masculino
Modelo Femenino
Modelo del Año

Empresas

Mejor Proyecto
Empresario Individual Masculino
Empresario Individual Femenino
Trayectoria 
Idea y Realización 
Compañía del Año
Calzado 
Mejor Corporativa 
Mejor Sociedad 
Mejor Compañía WEB

Además, el Jurado elige como “Jean Cartier de Honor” a una figura ya fallecida de sobresaliente relieve. Y posee la facultad de otorgar “Menciones Especiales” a quienes teniendo mérito suficiente para ser premiados por su desempeño, no caben específicamente en las disciplinas que fueron establecidas para la actividad.

Premios